Woolsthorpe puede hacer referencia a:

 Woolsthorpe (Victoria), una localidad en el estado de Victoria, Australia.
 Woolsthorpe-by-Belvoir, un pueblo en el condado inglés de Lincolnshire, Reino Unido, al oeste de Grantham. 
 Woolsthorpe-by-Colsterworth, un pueblo en el condado inglés de Lincolnshire, Reino Unido, al sur de Grantham.
 Woolsthorpe Manor, casa museo en Woolsthorpe-by-Colsterworth, lugar de nacimiento de Isaac Newton.